7 — ano 7 d.C.
Sete — número
7 (serviço do metrô de Nova Iorque)

Música
Álbum dos Madness de 1981
Álbum dos Ira! de 1996
Álbum dos S Club 7 de 2000
7 (EP) — dos U2, de 2002
7 (álbum de Enrique Iglesias) — de 2003
Álbum dos Cidadão Quem de 2007
7 (álbum de Seal) — de 2015
7 (álbum de David Guetta) — de 2018
7 (EP de Lil Nas X) — de 2019

0007
Desambiguações de música